New Windsor ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Windsor (Illinois)
 New Windsor (Maryland)
 New Windsor (New York)

in Neuseeland:
 New Windsor (Auckland)

in England:
 New Windsor (Berkshire)